Hugo Pérez (1963) amerikai labdarúgó
Hugo Pérez (1968) argentin labdarúgó